Анастасия Александровна Лифаренко (24 ноября 1967, Москва, СССР - 5 августа 2021, там же, РФ) — советская и российская спортсменка по синхронному плаванию, инструктор по обычному и синхронному плаванию и аквааэробике, мастер спорта по синхронному плаванию (1984), мастер спорта международного класса по синхронному плаванию, Чемпионка СССР по синхронному плаванию, победительница ряда турниров по синхронному плаванию.

Биография 
Родилась 24 ноября 1967 года в Москве. В 1977 году в возрасте 10-ти лет начинала заниматься синхронным плаванием и занималась в ДСО Труд (Москва). После окончания средней школы поступила в РГАФК, который его окончила спустя несколько лет. В 1984 году стала 3-м Призёром Чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юниоров в категории парные и групповые упражнения, в том же году получила звание мастера спорта по синхронному плаванию. В 1985 году стала победительницей Кубка СССР по синхронному плаванию в категории групповые упражнения. 1986 год оказался более успешным для спортсменки, ибо она стала Чемпионкой СССР по синхронному плаванию в категории групповые упражнения, разделив победу вместе с Ольгой Белой, Еленой Дашиной, Еленой Долженко, Ириной Жуковой, Екатериной Лаврик, Людмилой Осиповой и Татьяной Титовой. Сборная команда показала результат 173,55. Также она стала Победительницей Спартакиады народов СССР в категории групповые упражнения, разделив победу вместе с Еленой Дашиной, Екатериной Морейно, Ириной Потёмкиной, Екатериной Лаврик, Марией Черняевой, Ольгой Малининой и  Татьяной Титовой. Сборная команда Москвы показала результат 178,41. Она также стала 3-м призёром этой же спартакиады в категории парные упражнения, где на пару с Екатериной Лаврик показала результат 170,74. В конце 1980-х годов стала Победительницей Кубка Европы по синхронному плаванию, в начале 1990-х годов получила категорию Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию. В середине 1990-х годов прошла обучение на тренера по плаванию, в результате чего кроме синхронного плавания она выучилась также на персонального тренера по спортивному плаванию и инструктора по групповым программам (аквааэробике). После окончания спортивной карьеры работала инструктором по плаванию в фитнес-клубах и бассейнах Москвы, до лета 2021 года работала в фитнес-клубе WeGym-Синица в должности персонального инструктора по плаванию и аквааэробике, а до конца 2010-х годов руководила студией синхронного плавания там же.

Последние годы жизни, болезнь и смерть 
В 2012 году у неё был обнаружен рак груди, грудь была удалена вместе с опухолью, на какое-то время у неё появилась стойкая ремиссия, но в последнее время опухоль вновь вернулась на то место и она была в запущенной стадии, а в 2021 году пошли метастазы в брюшную полость, но несмотря на это продолжала свою тренерскую деятельность фактически до своего тяжёлого состояния. 24 июня 2021 года была вынуждена уйти с тренерский работы в связи с резким обострением состояния здоровья, за 1,5 месяца она буквально угасла.

Скончалась 5 августа 2021 года в Москве от рака груди.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Результаты Чемпионата СССР по синхронному плаванию (1986).
 Результаты Спартакиады СССР по синхронному плаванию (1986).

Синхронисты России
Синхронисты СССР
Тренеры по плаванию России
Тренеры по синхронному плаванию
Чемпионы СССР по синхронному плаванию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Умершие от рака молочной железы